3-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч ФИФА»
7 января 2013 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Лионель Месси

(четвертый раз)

Игрок года (женщины): 
 Эбби Уомбак

(первый раз)

Лучший тренер (мужской футбол): 
 Висенте Дель Боске

(первый раз)

Лучший тренер (женский футбол): 
 Пиа Санджейдж

(первый раз)

Лучший гол: 
 Мирослав Стох

Премия президента ФИФА: 
 Франц Беккенбауэр

Приз Fair Play: 
 Футбольная ассоциация Узбекистана

< 2-я Церемонии вручения 4-я >
Золотой мяч ФИФА 2012 — третья (считая с Золотым мячом France Football — 57-я) ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 29 октября 2012 года, церемония прошла 7 января 2013 года. Награждение проходило в 8 номинациях: лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужских и женских команд, лучший гол года, награда президента ФИФА, награда Fair-Play и символическая сборная года.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Лучший тренер в мужском футболе 

В марте 2013 года занявший второе место Жозе Моуринью обвинил ФИФА в нарушениях в голосовании за лучшего тренера года. Португалец заявил, что некоторые из голосовавших сообщили ему, что их голоса за Моуринью были в итоге приписаны дель Боске. Моуринью не присутствовал на церемонии награждения именно из-за того, что получил информацию от нескольких людей о нарушениях при подсчете голосов, при том, что результаты голосования были опубликованы уже после церемонии. ФИФА выпустила пресс-релиз, где отвергла обвинения и подтвердила правильность опубликованных результатов голосования. Футболист «Наполи» македонец Горан Пандев подтвердил слова Моуринью, заявив, что в опубликованных результатах его голос за Моуринью был приписан дель Боске, о чём он и сообщил португальцу в телефонном разговоре.

Лучший тренер в женском футболе

Символическая сборная года по версии ФИФА

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Премия Пушкаша за лучший гол

Премия президента ФИФА 

Эта награда присуждается ФИФА с 2001 года для тех лиц или организаций, которые вносят значительный вклад в футбол.

  Франц Беккенбауэр

Приз Fair Play 
  Футбольная ассоциация Узбекистана

Примечания 

Золотой мяч ФИФА
2012 год в футболе